Al-Hassan al-Basrî (642-), transmetteur de hadiths ;
 Abū 'Abd Allāh al-Baṣrī (?-980), théologien mutazilite ;
 Abu al-Hasan al-Bahili al-Basri, théologien, disciple d'al-Ach'ari, maître d'al-Baqillani et Ibn Furak ;
 Abū Isḥāq Ibrāhīm b. ʿAyyāsh al-Baṣrī, autre théologien mutazilite, qui fut le maître de 'Abd al-Jabbar ;
 Abu al-Husayn al-Basri (?-1044), théologien mutazilite.